Partit Republicà Català es el nombre de dos partidos:
 El histórico partido republicano y catalanista del primer tercio del siglo XX: Partit Republicà Català.
 Un partido independentista catalán contemporáneo: Partit Republicà Català (contemporáneo).